Тарху́н:

 тархун — то же, что эстрагон (), растение рода Полынь.
 «Тархун» — прохладительный газированный напиток с экстрактом эстрагона.
 «Тархун» — спиртовая настойка.
 Тархун — царь Согда.
 Тархун (Тархунт, Тархунта, Тархунна, Тархуис, Тарху, Тару) — бог погоды, культ которого был распространён на территории современной Анатолии. Связан с богом Тешубом.

Тарху́на:

 Тархуна — город в Ливии.

Примечания